Brudersdorf ist der Ortsname von:

 Brudersdorf (Dargun), Ortsteil der Stadt Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Brudersdorf (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Brudersdorf (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Brudersdorf, 1940–1944 besatzungsamtliche Bezeichnung der Gemeinde Brouderdorff, Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Bruderdorf
 Bruderndorf